Šimák — чешская фамилия.
 Йосеф Витезслав Шимак (1870—1941) — чешский историк.
 Лев Шимак (1896—1989) — чешский художник и публицист.
 Ян Шимак (1978) — чешский футболист.

См. также 
 Клиффорд Дональд Симак (Simak) (1904—1988) — американский писатель.